Eyre kan syfta på:

Eyresjön –  Australiens största sjö, vid de sällsynta tillfällen då den är fylld med vatten
Eyre Peninsula – en halvö i South Australia
 Jane Eyre – en roman utgiven 1847 av Charlotte Brontë